Приморская область

 Приморская область — область Российской империи
 Приморская область РСФСР — область РСФСР
 Приморская область (Того) — область Того